АИК может означать:
 Аппарат искусственного кровообращения;
  — шведский спортивный клуб из Стокгольма, в который входят:
 АИК (хоккейный клуб)
 АИК (футбольный клуб)
 
 АИК (клуб по хоккею с мячом)
 «Шеллефтео» или «Шеллефтео АИК» — шведский хоккейный клуб из одноимённого города.
 «Шеллефтео АИК» — название футбольного клуба  из одноимённого города в 1921—2006 годах.
 АиК — название в 1995—1997 годах футбольного клуба «Гвардия» (Бишкек).
 Аик, Альдо (род. 1952) — французский шахматист.

 АИК Кузбасс — колония иностранных рабочих, созданная Советским правительством, действовала в 1920-е годы.

См. также